In Kärnten gibt es 76 Landschaftsschutzgebiete, die auf Grund einzelner Landesgesetze oder Verordnungen ausgewiesen sind. Die Fläche aller Gebiete beträgt 353,54 km². Das entspricht 3,7 % der Landesfläche.

Liste

Anmerkungen

Literatur

Weblinks 

 Nationales Schutzgebiet: Landschaftsschutzgebiet, schutzgebiete.ktn.gv.at

Quellen 
 Index zum Kärntner Landesrecht im RIS (Stand: 1.6.2010), abgerufen 12. Juni 2010 (Bezeichnung, Bezirk, Gemeinde, LGBl.Nr.)
 Maria Tiefenbach: Umweltschutz in Österreich. Monographien des Umweltbundesamtes Band 91, Wien 1998, S. 108 ff, ISBN 3-85457-393-6 (Größe)
 Kärnten Atlas 3.0 (Evidenz-Nr., Koordinaten)

Einzelnachweise 

Karnten
!Landschaftsschutzgebiet